Soudan eller Soudàn kan syfta på:

Geografi

 Soudan français – franska namnet för en fransk koloni, nuvarande staten Mali, se Franska Sudan

Frankrike 

 Soudan, Loire-Atlantique, 
 Soudan, Deux-Sèvres,

Italien 

 Soudàn – en kommun

USA 

 Soudan, Minnesota, ort, Minnesota, Saint Louis County, 

Robotskapade USAförgreningar